Anett Fiebig – ex nuotatrice tedesca orientale
 Heinz Fiebig – generale tedesco 
 Leonie Fiebig – bobbista ed ex velocista tedesca